Municipio de Garden Plain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Garden Plain (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Garden Plain (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.